Peseux puede referirse a:
 Peseux, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Péseux, comuna francesa situada en el departamento de Doubs.
 Peseux, comuna suiza en el cantón de Neuchâtel.